Centro de México puede hacer referencia a lo siguiente:
 Región centronorte de México
Región centrosur de México
Mesorregión centro de México
Mesorregión centro occidente de México